Textorius kan syfta på:

 Oskar Textorius (1864-1938), svensk skådespelare, sångare och teaterdirektör.
 Svea Textorius (född Johansson, 1877-1926), svensk skådespelerska och vissångerska; andra hustru till Oskar Textorius.
 Ester Textorius (född Peterson, 1883-1972), svensk skådespelerska och vissångerska; tredje hustru till Oskar Textorius.
 Elsa Textorius (1889-1972), svensk skådespererska; dotter till Oskar Textorius.